Helfenburg ist 

 der alternative Name mehrerer Burgen, siehe Helfenberg (Begriffsklärung)
 der deutsche Name mehrerer Burgen in Tschechien, siehe Burg Helfenburk
 der Name einer Burg bei Terlan in Südtirol, siehe Helfenburg (Südtirol)
 der Name einer Adelsfamilie
 Thomas Albin von Helfenburg, Bischof von Olmütz
 Wenzel Albin von Helfenburg, Kanzler der Rosenberger